Neosalurnis är ett släkte av insekter. Neosalurnis ingår i familjen Flatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Neosalurnis